Списак градова у Аустралији по три критеријума: укупном броју становника, урбаној популацији и према највећим појединачним општинама.

Највећи градови (укупно) 

Списак градова према укупном броју становника у одређеном статистичком региону:

Највећи градови (градско становништво) 
Списак градова према броју урбаног становништва:

Највеће општине 
Списак највећих појединачних општина:

Раздаљине

Види још 
 Спискови градова по државама

Спољашње везе 

Аустралија

Аустралија